Berkeley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Busby Berkeley (1895-1976), réalisateur et chorégraphe ;
 George Berkeley (1685-1753), évêque et philosophe irlandais ;
 John Berkeley (1607-1678),  Berkeley de Stratton, gouverneur d'Exeter ;
 John Berkeley (1663-1697),  Berkeley de Stratton, amiral anglais, fils du précédent ;
 Lennox Berkeley (1903-1989), compositeur anglais ;
 Matthew Berkeley (né en 1987), footballeur de Saint-Christophe-et-Niévès ;
 Miles Joseph Berkeley (1803-1889), botaniste et mycologue britannique ;
 William Berkeley (1606-1677), colon britannique et gouverneur de la Virginie ;
 William Berkeley (1639-1666), gouverneur de Portsmouth et vice-amiral de l'escadre blanche,  de Charles Berkeley ;
 Xander Berkeley, (1955- ), acteur américain ;

Toponyme 

 Berkeley, ville du Gloucestershire, Royaume-Uni ;
 Berkeley Square, un square de Londres ;

 Plantation de Berkeley, en Virginie, lieu de naissance de William Henry Harrison,  président des États-Unis ;
 Berkeley, ville de Californie, dans la baie de San Francisco ;
 L'université de Californie à Berkeley, une des universités les plus renommées du monde.
 Berkeley College, un collège résidentiel à l'université Yale.
 Berkeley (Missouri), ville du Missouri ;
 Berkeley (Caroline du Sud), ville de Caroline du Sud ;
 Berkeley, village de la banlieue de Chicago.

Art et culture 
  est un film de Bobby Roth sorti en 2005.
 Un « Busby Berkeley » est une technique de prise de vue cinématographique consistant à filmer en plongée complète.
 Échecs de Berkeley, variante du jeu d'échecs.

Autres 
 Berkeley, ferry américain.

Patronyme anglais